Sucupirense – abitanti di Sucupira do Norte
Sucupirense – abitanti di Sucupira do Riachão
Sucupirense – abitanti di Sucupira